Ел Бланко има више значења:

 Ел Бланко (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Бланко (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бланко (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бланко (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Бланко (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Бланко (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бланко (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику